Cernay – comune francese nel dipartimento del Calvados nella regione della Normandia
Cernay – comune francese nel dipartimento dell'Eure-et-Loir nella regione del Centro-Valle della Loira
Cernay – comune francese nel dipartimento dell'Alto Reno nella regione del Grand Est
Cernay – comune francese nel dipartimento della Vienne nella regione della Nuova Aquitania
 Cernay-lès-Reims – comune francese nel dipartimento della Marna nella regione del Grand Est